

Toponymie

 Królewiec, le nom polonais de la ville de Kaliningrad (anciennement Königsberg)

:
 Królewiec, un village dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Królewiec, un village dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Królewiec, un village dans la voïvodie de Mazovie
 Królewiec, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne